Dougie Poynter – bassista, modello, stilista, attore, scrittore e filantropo britannico
 Edward Poynter – pittore inglese
 Nelson Poynter – editore statunitense